Інуї Такасі — японський футболіст.
 Інуї Масаката — японський політичний, військовий і державний діяч.